Teddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Teddington, Gloucestershire, ort, England, 
 Teddington, ort i Greater London, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar